Fredericksburg kan syfta på:

 Fredericksburg, Texas – en stad i den amerikanska delstaten Texas
 Fredericksburg, Virginia – en stad och countyfritt område i den amerikanska delstaten Virginia och platsen för två slag under Nordamerikanska inbördeskriget